Monnik, in religies in het algemeen
 Monnik (christendom), specifiek in het christendom
 Monnik (schip, 1985), veerboot die een verbinding onderhoudt tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog
 Monniken en nonnen, een soort dakpannen
 Monnik, een puntig torentje op een beer (gemetselde dam) om te verhinderen dat indringers de gracht van een vesting oversteken
 Monnik, een overloopconstructie van een vijver